Leopold 2. (5. maj 1747 – 1. marts 1792) var kejser af det tysk-romerske rige og regent i de Habsburgske Arvelande fra 1790 til 1792. Inden han blev kejser var han storhertug af Toscana fra 1765. Han var søn af Maria Theresia af Østrig og den Tysk-romerske kejser Frans 1. Stefan, og bror til Kejser Josef 2. og Dronning Marie Antoinette af Frankrig.

Biografi 

Leopold blev født den 5. maj 1747 i Wien som den tredje søn af Maria Theresia af Østrig og den Tysk-romerske kejser Frans 1. Stefan. 

Leopold overtog i 1765 storhertugdømmet Toscana efter sin far. Han var som broderen Josef 2. grebet af oplysningstidens ideer og indførte i Toscana reformer i samme stil som denne forsøgte i de østrigske lande. Han var imidlertid klogere og mere diplomatisk end denne.

Ved broderens barnløse død i 1790 blev han kejser, og overlod Toscana til sin yngre søn Ferdinand. Den uro, der herskede i de østrigske lande efter Josefs regeringsperiode, dæmpede han med klog eftergivenhed, ligesom han opgav planen om at skabe en østrigsk enhedsstat. I udenrigspolitikken stræbte han efter fred, og undslog sig længe for at støtte søsteren Marie-Antoinette i Frankrig med våben, og sluttede sig først kort før hendes død til den 1. koalition.

Ægteskab 
Leopold blev gift per stedfortræder den 16. februar 1764 i Madrid med prinsesse Maria Ludovika af Spanien (1745-1792), datter af Karl 3. af Spanien. Vielsen blev bekræftet med deltagelse af brudgommen selv 
den 5. august 1764 i Innsbruck. De fik 16 børn.

Anetavle

Se også 

 Tidslinje over nogle europæiske regenter i det 18. århundrede 

|-

|-

|-

Huset Habsburg-Lothringen
Tysk-romerske kejsere
Konger af Ungarn
Konger af Bøhmen
Storhertuger af Toscana
Katolske monarker
Østrigere i 1700-tallet
Personer fra Wien